Даний список містить короткий опис всіх сезонів, зіграних футбольним клубом «Зірка» Кропивницький (раніше виступав під назвами «Сільмаш», «Трактор», «Торпедо», «Динамо», «Зірка НІБАС»). У ньому представлені відомості про всі виступи клубу в великих турнірах. Список складений на основі відомостей, представлених в джерелах.

Найвищим досягненням ФК «Зірка» за весь час є шосте місце в чемпіонаті України 1995/1996, а також вихід у півфінал Кубків України 1998/1999 і 1999/00.

Історія 

Датою заснування футбольного клубу «Зірка» вважається 16 (29) жовтня 1911 року. У перші роки свого існування команда брала участь в змаганнях місцевого значення, а в 1938 році вперше взяла участь у Кубку СРСР. Надалі колектив неодноразово виступав у чемпіонатах та кубках Української РСР, найвищими досягненнями в яких є бронза чемпіонату 1955 року і перемога в кубку 1953 року. У 1958 році команда дебютувала в класі «Б» чемпіонату СРСР. Всього в чемпіонатах СРСР, за 34 сезону «Зірка» зіграла 1400 матчів, в яких здобула 526 перемог, 382 нічиї та 492 поразки, забила 1602 і пропустила 1546 м'ячів. Найбільша кількість матчів та найбільшу кількість голів у складі клубу, в радянський період, провів Валерій Самофалов (552 гри, 72 голи).

Після розпаду СРСР команда стартувала в перехідній лізі чемпіонату України. За 3 сезони клуб пройшов шлях від другої до вищої ліги, де в дебютному чемпіонаті посів 6-е місце, а згодом двічі дійшов до півфіналу Кубка України. У 2006 році через фінансові проблеми команда знялася з чемпіонату і позбулася професіонального статусу, проте через 2 роки клуб був відновлений. У дебютному чемпіонаті відроджена команда стала чемпіоном другої ліги та вийшла в Першу лігу. У 2016 році «Зірка» втретє стала чемпіоном серед команд першої ліги й отримала право виступати в Прем'єр-лізі України.

СРСР (1938—1991)

Україна (1992—)

Коментарі

Примітки

Посилання 
 Історія ФК «Зірка» (Кропивницький) . Офіційний сайт клубу

Зірка (Кропивницький)